Pierce steht für:
 Pierce (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Pierce 1883, Schweizer Uhrenmanufaktur
 Pierce Motor Company, US-amerikanischer Automobilhersteller (Pierce-Racine)
 Pierce Motor Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Pierce-Arrow, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Pierce Manufacturing, US-amerikanischer Hersteller von Feuerwehrausrüstung
 Pierce-Schaltung

Pierce ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Pierce (Colorado)
 Pierce (Florida)
 Pierce (Idaho)
 Pierce (Kalifornien)
 Pierce (Kentucky)
 Pierce (Nebraska)
 Pierce (New Mexico)
 Pierce (North Dakota)
 Pierce (Oklahoma)
 Pierce (Pennsylvania)
 Pierce (Tennessee)
 Pierce (Texas)
 Pierce (Washington)
 Pierce (West Virginia)
 Pierce (Town), Town(ship) im Kewaunee County, Wisconsin

geografischer Objekte

Siehe auch:
 Pearce
 Pearse
 Peers
 Peirce